Moskalenko (russ.: Москаленко) ist ein russischer Familienname. Träger des Namens sind unter anderem:

 Alexander Nikolajewitsch Moskalenko (* 1969), russischer Trampolinturner
 Eduard Wladimirowitsch Moskalenko (* 1971), russischer Handballspieler
 Karinna Akopowna Moskalenko (* 1954), russische Juristin
 Kirill Semjonowitsch Moskalenko (1902–1985), Marschall der Sowjetunion
 Laryssa Moskalenko (* 1963), ukrainische Seglerin
 Swetlana Moskalenko (* 1986), russische Sopranistin
 Wiktor Moskalenko (* 1960), ukrainischer Schachgroßmeister